Theophilus Cazenove (, Amsterdam – , Paris), est un financier néerlandais d'origine française.

Biographie 
Fils de Théophile Cazenove (1708-1760) et petit-fils de Paul de Rapin de Thoyras, huguenots français/suisse, son père était négociant et banquier à Bordeaux, Saint-Pétersbourg, Arkhangelsk , Stockholm et les Indes occidentales ; en 1759, il perd quatre navires chargés de sucre et de café, pris par un corsaire de Bristol. En 1760, Theophile et son frère Charles succèdent à leur père. En 1763, Theophile épouse Margaretha Helena van Jever, la fille d'un négociant en Russie, conseiller de la ville d'Amsterdam et membre de la Vroedschap. Cazenove passe son début de carrière dans les transactions commerciales en France et en Russie, mais fait faillite en 1770. Dans la même année, son portrait est peint par Jean-Baptiste Perronneau. Après la mort de son beau-père, il s'implique dans une plantation au Surinam. En 1788, il collabore avec Étienne Clavière et Jacques Pierre Brissot, qui ont tous deux voyagé aux États-Unis.

En , Cazenove est chargé par  de se rendre aux États-Unis pour agir à titre d'agent de placement pour Stadnitski et d'autres investisseurs néerlandais (Nicolaas et Jacob Van Staphorst, Pieter et Christiaen Van Eeghen, et Ten Cate & Vollenhoven). Casanova s'installe dans Market Street à Philadelphie, où il traite avec le financier Robert Morris ; son compagnon de voyage  est allé plus loin au nord. Boon a cru que la récolte du sirop d'érable pourrait être une activité toute l'année, de sorte que l'esclavage sur les plantations de canne à sucre pourrait être évité.

En 1792, Cazenove investit l'argent de ses clients dans des obligations de développement émises par les nouveaux États et le gouvernement fédéral, après Alexander Hamilton a promis de payer entièrement la dette. Un autre risque inclus investir dans de grandes étendues de terres inexploitées dans le Comté de Genesee (New York) qui comprenait la  et devient l'agent de la . Afin de mettre en œuvre ces grands et difficiles achats (parfois compliqués par les revendications des Indiens d'Amérique), il a employé le conseil services de Hamilton et plus tard Aaron Burr.

Cazenove a vécu comme un « grand seigneur » et était connu pour son extrême négligence. Ses relations d'affaires dans le sirop d'érable et les canaux ne sont pas particulièrement réussies et les investisseurs ont à peine fait un profit, il a même perdu de l'argent dans les transactions foncières Pennsylvanie qu'il avait organisées avec James Wilson. Il a également du mal à compte pour les fonds qui étaient sous son contrôle. Pendant cette période, il a aidé son cousin de Genève à s'installer à Philadelphie. En 1798, il a embauché , mais  lui succède .

Bien qu'il soit devenu citoyen américain en 1794, Cazenove rentre en Europe en 1799, à Amsterdam, puis, après avoir quitté l'emploi des investisseurs néerlandais en 1802, il devient secrétaire de Talleyrand, qu'il avait rencontré à Philadelphie en 1795.

Cazenove décède le  au  rue du Bac, à Paris. 

La ville de Cazenovia, la ville de  le village de Cazenovia, New York, le  et le , ont été baptisés en son honneur.

Sources

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1740
Naissance à Amsterdam
Décès en mars 1811
Banquier néerlandais du XVIIIe siècle
Banquier néerlandais du XIXe siècle
Personnalité néerlandaise du monde des affaires
Décès à 70 ans
Néerlandais descendant de huguenots